Kießig oder Kiessig ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Kießig (1907–1994), deutscher Pädagoge, Germanist, Literaturkritiker, Autor und Herausgeber
 Werner G. Kießig (1924–2014), deutscher Buchbinder, Restaurator und Kunsthandwerker